A 2008-as orosz labdarúgó-bajnokság másodosztályának (oroszul: Первый дивизион, magyar átírásban: Pervij Gyivizion) küzdelmei 2008. március 27-én kezdődtek 22 csapat részvételével. Az első osztályba a bajnok FK Rosztov és az ezüstérmes Kubany Krasznodar jutott fel, míg a Metallurg-Kuzbassz, a Volga Uljanovszk, a Torpedo Moszkva, a Masuk-KMV Pjatyigorszk, a Gyinamo Barnaul, a Zvezda Irkutszk és a Gyinamo Brjanszk csapatai a harmadosztályba (Vtoroj Gyivizion) estek ki.

Csapatok

A bajnokság végeredménye

Kereszttábla

További információk 
 Az Orosz Professzionális Labdarúgóliga hivatalos oldala 

Orosz labdarúgó-bajnokságok
Orosz 2